Ротенбург може бити:
 Ротенбург поврх Таубера, општина у њемачкој савезној држави Баварска у округу Ансбах.
 Ротенбург (Горња Лужица), општина у њемачкој савезној држави Саксонија у округу Герлиц.
 Ротенбург (Виме), општина у њемачкој савезној држави Доња Саксонија у округу Ротенбург (Виме).
 Ротенбург (Зале), општина у њемачкој савезној држави Саксонија-Анхалт у округу Зале.
 Ротенбург (Швајцарска), општина у швајцарском кантону Луцерн.